Les pétalonamés (Petalonamae) forment un embranchement éteint d'animaux archaïques typiques de la faune de l'Édiacarien datant d'il y a environ entre  (millions d'années).

Systématique 
L'embranchement des Petalonamae regroupe des animaux classés par Adolf Seilacher comme Vendobiontes. On distingue :
 les rangéomorphes en forme de fronde ; ils vivaient ancrés à leur base ;
 les erniettidés en forme de sac constitué de tubes souvent remplis de sable ;
 éventuellement les ptéridiniidés.

Une étude de 2018 l'étend aux Dickinsonia, historiquement classées parmi les Proarticulata.
{{clade
  |label1= Animalia
  |1={{clade  
    |1= Éponges siliceuses
    |2= Éponges calcaires
    |3={{clade
      |1={{clade
        |label1= Petalonamae
        |1=
        |2= Eumetazoa        }}
      }}
    }}
|style=font-size:90%; line-height:90%}}
Cette étude positionne les pétalonamés comme le groupe frère des eumétazoaires.

 Voir aussi 
 Références 

 

 Bibliographie 
  Pflug, H-D. (1972) « Systematik der jung-praekambrischen Petalonamae Pflug 1970 (Systematics of the late Precambrian Petalonamae) », Palaeontologische Zeitschrift'', 46, 56-67.

Liens externes 
 Palaeos Ediacaran

Faune de l'Édiacarien
†
†
Taxon fossile décrit en 1970